Mitterdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mitterdorfer (* 1989), österreichischer Eishockeyspieler
 Josef Mitterdorfer (1785–1838), Anwalt, Richter und Heimatforscher aus Gurk
 Karl Mitterdorfer (1920–2017), italienischer Politiker (SVP)

Siehe auch:
 Mittendorfer